Роберт «Боб» Фостер (; 27 апреля 1938, Альбукерке, Нью-Мексико, США — 21 ноября 2015) — американский боксёр-профессионал, выступавший в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях. Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе (1968—1970, 1972—1974). Чемпион мира в полутяжёлой (версия WBC, 1968—1974; версия WBA, 1968—1970 и 1972—1974) весовой категории.

1961—1978 
Дебютировал в марте 1961 года. В начале карьеры выступал в тяжёлом весе.

Выиграл первые 9 боев.

Бой с Дагом Джонсом 
В октябре 1962 года Фостер встретился с Дагом Джонсом. Фостер и Джонс уже встречались друг с другом в любителях в среднем весе в 1957 году. Оба служили в ВВС США в то время. Джонс сказал, что он победил Фостера в третьем раунде нокаутом, но Фостер отметил, что победа Джонса была решением. Фаворитом в этом бою был Джонс : ставки на его победу принимались из расчета 7 к 2. Фостер получил предложение провести бой за 3 дня до начала, заменив Зора Фолли, который снялся из-за вирусной инфекции. В итоге Джонс победил техническим нокаутом в 8 раунде.

Бой с Мауро Мина

Бой с Эрни Тарреллом 
В июле 1964 года встретился с Эрни Террелом. Фаворитом в этом бою был Таррел: ставки на него принимались из расчета 12 к 5. Таррелл победил нокаутом в 7 раунде.

Бой с Зоре Фоли 
В декабре 1965 года он проиграл по очкам Зоре Фоли.

После этих поражений Фостер спустился в полутяжёлый вес.

Полутяжёлый вес

Чемпионский бой с Диком Тайгером 
В мае 1968 года Боб Фостер в 4-м раунде нокаутировал абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе Дика Тайгера.

В январе 1969 года Фостер вышел на бой против Фрэнка Депаулы. В 1-м раунде Фостер побывал в нокдауне, однако после этого трижды сам послал противника на настил. По правилу трёх нокдаунов бой прекратили в 1-м раунде.

В мае 1969 года Фостер нокаутировал в 4-м раунде Энди Кенделла.

В апреле 1970 года он в 4-м раунде нокаутировал Роджера Роуса. Роус 4 раза был на полу прежде чем бой остановили.

В июне 1970 года Фостер в 10-м раунде нокаутировал Майка Тессмана.

Чемпионский бой с Джо Фрейзером 
В ноябре 1970 года состоялся бой между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Бобом Фостером и абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе Джо Фрейзером. Фрейзер нокаутировал противника во 2-м раунде.

Вследствие того, что Фостер дрался с Фрейзером в тяжёлом весе, он был лишён титула WBA. Вскоре Фостер вернулся в полутяжёлый вес.

Бой с Хэлом Кероллом 
В марте 1971 года встретился с Хэлом Кероллом. Керолл был на полу дважды во 2-м раунде и единожды в 4-м. В 4 раунде Фостер нокаутировал соперника.

В декабре 1971 года Фостер нокаутировал в 3-м раунде Брайана Келли.

Объединительный бой с Висенте Рондоном 
В апреле 1972 года состоялся объединительный бой в полутяжёлом весе между чемпионом мира по версии WBC Бобом Фостером и чемпионом мира по версии WBA Висенте Рондоном. Фостер нокаутировал противника во 2-м раунде, в котором Рондон дважды оказывался на полу.

В июне 1972 года Фостер нокаутировал в 4-м раунде непобеждённого Майка Квари.

Бой с Крисом Финнеганом 
В сентябре 1972 года он нокаутировал в 14-м раунде Криса Финнегана. Поединок получил статус «бой года» по версии журнала «Ринг».

Бой с Мохаммедом Али 
В ноябре 1972 года Фостер проиграл нокаутом в 8-м раунде Мохаммеду Али. Бой прошёл в тяжёлом весе.

В декабре 1973 года Боб Фостер победил по очкам Пьера Фурье.

В июне 1974 года он свёл вничью бой с Хорхе Ахумадой. Вскоре после боя Фостер объявил об уходе из бокса.

Возвращение 
Через год он вернулся и провёл несколько рейтинговых боёв против посредственных противников. Потерпел поражение от угандийца Мустафы Вассажа.

В июне 1978 года Фостер провёл последний бой.

Примечания

Ссылки 
 Послужной список

Боксёры США
Боксёры 1960-х годов
Боксёры 1970-х годов
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации
Чемпионы Всемирного боксёрского совета
Члены Международного зала боксёрской славы